Ivan Vasilev Ivanov – calciatore bulgaro nato nel 1942
Ivan Ivanov – sciatore russo nato nel 1987
Ivan Kamenov Ivanov – calciatore bulgaro nato nel 1988
Ivan Ivanov – pallavolista bulgaro nato nel 1993
Ivan Ivanov – lottatore bulgaro
Ivan Ivanov – lunghista bulgaro
Ivan Ivanov – sollevatore bulgaro
Ivan Ivanov – triatleta ucraino
Ivan Ivanov – ciclista russo
Ivan Ivanov – nuotatore russo
Ivan Ivanov – nuotatore kirghiso
Ivan Ivanov – mezzofondista sovietico
Ivan Ivanov – pesista kazako